Хвалько — фамилия. Известные носители:

 Хвалько, Евгений Михайлович (род. 1975) — российский игрок в хоккей с мячом, полузащитник.
 Хвалько, Егор Александрович (род. 1997) — белорусский футболист, защитник.
 Хвалько, Кирилл Михайлович (род. 1976) — российский игрок в хоккей с мячом.